Navnet Yu eller YU kan henvise til flere artikler:
 Yu (flod) (郁江 or 鬱江) − (kaldes også Siang-floden) er en flod i det sydlige Kina.
 Yu Phoenix −er kunstnernavnet på guitaristen i det tidligere tyske band Cinema Bizarre.
 York University − universitet i Toronto, Ontario, Canada